Alexander Ivanov (bioloog)
 Aleksandr Ivanov (gewichtheffer)
 Alexander Ivanov (schaker)
 Aleksandr Ivanov (schilder)
 Aleksandr Ivanov (snelwandelaar)
 Aleksandr Ivanov (speerwerper)
 Aleksandr Ivanov (voetballer)
 Alexander Ivanov (zanger)